Il doppio del torneo di tennis Osaka Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori František Čermák e Ota Fukárek che hanno battuto in finale Yaoki Ishii e Eric Taino 6-1, 7-65.

Teste di serie 

 Tim Crichton /  Ashley Fisher (semifinali)
 Vadim Kucenko /  Oleg Ogorodov (quarti di finale)

 Yaoki Ishii /  Eric Taino (finale)
 František Čermák /  Ota Fukárek (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Osaka Challenger 2000